Алексей Владимирович Михайлов:
 Михайлов, Алексей Владимирович (род. 1981) — МСМК России (подводный спорт).
 Михайлов, Алексей Владимирович (род. 1983) — российский футболист.